Северный Исудён () — кантон во Франции, находится в регионе Центр. Департамент кантона — Эндр. Входит в состав округа Исудён.

Код INSEE кантона — 3612. Всего в кантон Северный Исудён входят 12 коммун, из них главной коммуной является Исудён.

Коммуны кантона

Население 

Население кантона на 2007 год составляло 12 838 человек.

См. также 
 Список округов Франции

Ссылки 
 Кантон Северный Исудён
 Население коммун департамента Эндр на сайте INSEE

Кантоны департамента Эндр